Белая дача:

 Белая дача — агрофирма.
 Белая дача — усадьба и микрорайон в городе Котельники.
 Белая дача — городская усадьба XIX века в Минске.
 Белая дача — дом-музей А. П. Чехова в Ялте.

См. также 
 Мега Белая Дача — один из крупнейших торговых центров в Европе.